Шаховка — название населённых пунктов в России:

 Шаховка — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
 Шаховка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Шаховка — село в Знаменском районе Тамбовской области.
 Шаховка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.